Miric oder Mirić ist der Familienname folgender Personen:

 Jovan Mirić (1935–2015), jugoslawischer bzw. kroatischer Politikwissenschaftler
 Melanie Miric (* 1990), deutsche Schlagersängerin
 Mitar Mirić (* 1957), bosnischer Turbo-Folk-Sänger
 Tadija Mirić (* 1984), kroatischer Eishockeyspieler
 Voja Mirić (1933–2019), serbischer Schauspieler